Атран () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Атран, Скотт (род. 1952) — американский и французский антрополог.
 Атран, Фрэнк (Эфроим Залман Атран; 1885—1952) — предприниматель, филантроп.

Другое 
 «Атран» — российская грузовая авиакомпания, дочернее предприятие Группы компаний «Волга-Днепр».